Alphonsea är ett släkte av kirimojaväxter. Alphonsea ingår i familjen kirimojaväxter.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Kirimojaväxter
Alphonsea